Божинов може да се отнася за:

 Александър Божинов (1878–1968), български художник
 Валери Божинов (р. 1986), български футболист
 Георги Божинов (р. 1949), български политик
 Георги Божинов (художник) (р. 1947), македонски художник
 Григор Божинов (1870-?), български революционер
 Ефтим Божинов (?), български революционер
 Илия Божинов (1877-?), български революционер
 Лазар Божинов (?), български общественик
 Любомир Божинов (р. 1986), български футболист
 Никола Божинов, (1901-1979), български книжар, печатар и фотограф
 Панайот Божинов (?-1913), български революционер
 Панайот Божинов (партизанин) (1918-1946), гръцки партизанин
 Тодор Божинов (БЗНС) (1918–1996), български политик
 Тодор Божинов (БКП) (1931–1992), български политик
 Щерю Божинов (1894–1933), български военен деец

Български фамилни имена